Die Tyczka Energy GmbH (TEN) ist ein bundesweit tätiges Unternehmen im Bereich Flüssiggas mit Sitz in Geretsried bei München. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2014 einen Gesamtumsatz von 214 Millionen Euro.

Unternehmensgeschichte 
Tyczka Energy ging aus dem Geretsrieder Vorgängerunternehmen Georg Tyczka KG hervor. Es wurde 2002 als Joint Venture zwischen Tyczka Group und TOTAL Deutschland unter dem Namen Tyczka Totalgaz gegründet. Im Jahr 2017 übernahm die Tyczka GmbH das Unternehmen zu 100 % und firmierte es zur Tyczka Energy um.

Im Jahr 2005 gründeten Tyczka Energy und die Valentin-Gruppe das Joint Venture Valentin Flüssiggas. Im Jahr 2010 wurden der Teilbereich Flaschengas von Primagas sowie die restlichen 50 % Anteile an Valentin Flüssiggas übernommen. Beide Unternehmen wurden auf Tyczka Energy verschmolzen.

Unternehmensprofil 
Das Unternehmen beschäftigt bundesweit über 348 Mitarbeiter.

Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Logistik. Dafür werden eigene Umschlagterminals, Raffinerien, Kesselwagen und Tanklager betrieben.

Außerdem bietet Tyczka Energy maßgeschneiderte Lösungen auf Flüssiggasbasis an, z. B. in den Bereichen Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW) und hybride Wärmeversorgung.

Die Geschäftsfelder von Tyczka Energy sind:
 Herstellung, Beschaffung, Umschlag, Abfüllung und Vertrieb von Flüssiggas (Propan, Butan und deren Gemischen) und anderen Energien.
 Engineering, Bau, Betrieb und Vertrieb von gastechnischen Anlagen, Apparaten und Geräten einschließlich Zubehör.
 Betrieb von Tankstellen für Motogas.
 Erbringung von Dienstleistungen, die in Zusammenhang mit der Flüssiggasversorgung bzw. mit der Energieversorgung stehen.

Das Unternehmen ist Gesellschafter der Fht Flüssiggas Handel und Transport GmbH & Co. KG sowie der Transgas Flüssiggas Transport und Logistik GmbH & Co. KG.

Einzelnachweise 

Geretsried
Gasversorger (Deutschland)
Unternehmen (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen)